Pobuna na brodu Bounty je povijesni događaj koji se odigrao 1789. godine.

Događaj je inspirirao niz književnih i filmskih ostvarenja:

Književnost:
Pobunjenici s Bountyja (Les Révoltés de la Bounty), novela Julesa Vernea iz 1879.
Pobuna na brodu Bounty (roman), roman iz 1932. čiji su autori Charles Nordhoff i James Norman Hall.

Film:
In the Wake of the Bounty, film iz 1933.
Pobuna na brodu Bounty (1935), film iz 1935.
Pobuna na brodu Bounty (1962), film iz 1962.
The Bounty, film iz 1984.